Влади́мир Дми́триевич Кузьми́н-Карава́ев (, Борисково, Тверская губерния — 17 февраля 1927, Париж) — русский юрист, общественный и политический деятель.

Биография 

Владимир Кузьмин-Караваев родился в семье генерала Дмитрия Николаевича Кузьмина-Караваева (1818—1883) и Марии Христиановны (Христофоровны) Бушен (1828—1883), брат генералов Д. Д. Кузьмина-Караваева и А. Д. Кузьмина-Караваева. В 1878 году окончил Пажеский корпус. Служил в лейб-гвардии Конно-артиллерийской бригаде.

Семья 
Жена:

Екатерина Дмитриевна Кузьмина-Караваева (1856 — 6 января 1920)

Сыновья:

Дмитрий (17.05.1886—16.03.1959) — 5 мая 1920 году принял католичество; в 1923 году был выслан из страны. По вызову Папы Римского уехал в Рим, стал католическим священником.

Борис (27.02.1892—1941) работал после революции врачом-гомеопатом, в 1924 году — врач 19-го участка Северо-Западной железной дороги (станция Гатчино), в 1941 году арестован и погиб при перевозке на Ладожском озере.

Михаил был востоковедом, после революции жил в Варшаве. В 1945 году вернулся в Советский Союз, отсидел восемь лет в лагерях, потом преподавал латынь в Саратовском университете.

Служба в военно-судебном ведомстве 
В 1883 году окончил Александровскую военно-юридическую академию. 22 июня 1884 года переведён в чине штабс-капитана в военно-судебное ведомство. С 25 декабря 1890 года — военный следователь Петербургского военного округа.

С 1890 года — экстраординарный профессор уголовного права Военно-юридической академии. С 5 февраля 1895 года — ординарный профессор. Генерал-майор (1901). Член Юридического общества при Петербургском университете.

В 1905 году получил звание заслуженного профессора Военно-юридической академии и вышел в отставку. Обстоятельства отставки представлены в мемуарах военного министра А. Ф. Редигера.

Политическая деятельность 

В 1897—1906 годах — гласный Бежецкого уездного и Тверского губернского земского собрания. С 1903 года — гласный Санкт-Петербургской городской думы. В 1904—1905 годах входил в Союз земцев-конституционалистов. В январе 1904 года, по требованию министра внутренних дел В. К. Плеве, был вынужден сложить звание гласного Тверского земства и Санкт-Петербургской городской думы. Осенью того же года в звании земского гласного восстановлен. Участвовал в частных совещаниях земских деятелей, в земских съездах. Основатель партии демократических реформ.

Депутат Государственной думы первого и второго созывов от Тверской губернии. Получил известность благодаря выступлению против смертной казни. Выборы в Думу третьего созыва проиграл.

С 1908 года — профессор Высших женских историко-литературных курсов. С 1908 года — приват-доцент, а затем — профессор юридического факультета Санкт-Петербургского университета.

С 1909 года — присяжный поверенный Санкт-Петербургской судебной палаты, выступал защитником на многих политических процессах.

В 1911—1916 годах — редактор отдела уголовного права и один из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

В годы Первой мировой войны 1914—1918 годов — член Петроградского городского комитета Всероссийского союза городов, председатель ревизионной комиссии Всероссийского земского союза, член Центрального Военно-промышленного комитета. С 1915 года состоял членом редакции журнала «Вестник Европы» и вёл в нем отдел «Вопросы внутренней жизни».

Принимал участие в работе масонских организаций. Член лож «Заря Петербурга» (1909), «Полярная Звезда» (1908—1909).

Революция и гражданская война 
После Февральской революции назначен Временным правительством сенатором первого департамента Сената. В августе 1917 года на совещании общественных деятелей в Москве избран в Совет общественных деятелей. От этого совета избран в октябре 1917 года в Предпарламент.

В марте 1919 году уехал из России, некоторое время пробыл в Стокгольме, а с мая 1919 года жил в Гельсингфорсе. Входил в состав Политического совещания при генерале Юдениче. Осенью 1919 года переехал в Нарву, где заведовал продовольственным обеспечением Северо-Западной армии. После создания правительства С. Г. Лианозова отказался войти в него из-за несогласия с коалиционным составом правительства и его курсом на признание независимости отделившихся от России окраинных государств. В конце ноября 1919 году, после поражения белых в северо-западном районе России, вернулся в Гельсингфорс.

В эмиграции 

Жил в эмиграции в Париже. Принимал участие в различных общественных начинаниях, в частности в Русском национальном комитете (1921—1940) с центром в Париже, Русской академической группе Эмигрантского комитета, Союзе русских писателей и журналистов, в Объединении русских адвокатов во Франции. Преподавал во франко-русском институте и Парижском университете.

Награды 
Удостоен российских орденов Св. Станислава 2-й и 3-й степеней, Св. Анны 2-й и 3-й степеней, Св. Владимира 3-й степени.

Участие в масонстве 
Посвящён по рекомендации Кандаурова и Макшеева после опроса, проведённого Шереметевым, Слиозбергом и Аитовым 10 февраля 1923 года, в ложу «Астрея» № 500 Великой ложи Франции. Возведён во 2-ю и 3-ю степени 24 февраля 1923 года. Депутат в Великой ложе Франции в 1924—1926 годах. С 1924 года — член-основатель ложи «Гермес». Дародатель ложи до кончины. Знаменосец и делегат ВЛФ в 1927 году. Член капитула «Астрея» Верховного совета Франции. Возведён в 4-ю степень 6 октября 1923 года, в 9-ю степень — 3 мая 1924 года, в 14-ю степень — 22 октября 1924 года, в 18-ю степень (после опроса, проведённого Н. В. Чайковским) — 2 мая 1925 года. Второй страж — в 1926 году. Первый страж — в 1927 году.

Скончался в 1927 году. Похоронен на кладбище Баньё.

Журналистская деятельность 
С 1898 года Кузьмин-Караваев поместил ряд статей в «Праве», «Вестнике Европы», «Северном курьере», «Руси» и других изданиях. Статьи и речи, касающиеся земства и крестьянского права, в 1904 году выпустил отдельной книгой: «Земство и деревня».

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 «Революционное выступление» Думы и земельный вопрос. — СПб.: тип. М. Стасюлевича, 1906. — [2], 30 с.
 Кузьмин-Караваев В.Д. Из эпохи освободительного движения, 1907
 
 
 Сокольство и идея славянского единения. СПб., 1912.
 Образование Северо-Западного правительства. Гельсингфорс. 1920.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Биография В. Д. Кузьмина-Караваева
 Н. Б. Хайлова. Кузьмин-Караваев В. Д. (1859—1927), общ. деятель // Энциклопедия Санкт-Петербурга.

 

Выпускники Пажеского корпуса
Выпускники Александровской военно-юридической академии
Генерал-майоры (Российская империя)
Общественные деятели Российской империи
Адвокаты Российской империи
Гласные Санкт-Петербургской городской думы
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Масоны ВЛФ
Русские эмигранты первой волны во Франции
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Адвокаты по алфавиту
Владимир Дмитриевич
Заслуженные профессора Александровской военно-юридической академии
Похороненные на кладбище Баньё
Либералы Российской империи